Imlay ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Imlay (1794–1816), Tochter der britischen Schriftstellerin Mary Wollstonecraft
 Gilbert Imlay (1754–1828), US-amerikanischer Offizier, Geschäftsmann, Spekulant und Schriftsteller
 James Henderson Imlay (1764–1823), US-amerikanischer Politiker
Ralph Willard Imlay (1908–1989), US-amerikanischer Paläontologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Imlay (Nevada)
 Imlay City, Michigan

Park:
 Mount Imlay National Park, Nationalpark in New South Wales, Australien

Siehe auch:
 Imlay Township